Osoby o tym nazwisku:
 Hajro Ulqinaku – czarnogórski pisarz 
 Izmira Ulqinaku – albańska polityczka
 Mujo Ulqinaku – albański żołnierz